Zelené impérium (německy Wurzelimperium, anglicky Molehill Empire) je strategická webová hra z prostředí zahrady, vytvořená německou společností Upjers.com. Hráč má velmi jednoduchý úkol: zasadit a sklidit rostliny, které po každé nové úrovni nabývají. Každý produkt roste různou rychlostí, ale může vynést více kusů. Hráči mohou produkty také nakupovat ve městě. Ve hře se dále objevují různé postavy, např. Dárkovička, Al Gartone apod.

Stejně jako v jiných browserových hrách i v Zeleném impériu se objevují některé předměty, které lze koupit pouze za speciální měnu (mince), které musíte koupit za skutečné peníze nebo můžete mince koupit od ostatních hráčů za virtuální měnu (Zt).

Zelené impérium je jedna ze 14 her přeložených do češtiny od společnosti Upjers.com (další hry: Kapi Hospital, My Free Farm, My Free Zoo, Upologus, Secret Relict, My Fantastic Park, 11 Legends, Kapifarm, Garbage Garage, My Little Farmies, Undermaster, Uptasia, My Sunny Resort, Wauies a My Free Circus). Hra Zelené impérium dosáhla v Česku zatím čtyř serverů.

Rostliny a levely 
V Zeleném Impérium je celkem 61 druhů rostlin. Jsou to například mrkev, brambora, jablko, bazalka, orchidej, káva, pomeranč... Ve hře je celkem 37 levelů (úrovní). Levely se odvíjejí od počtu bodů. Nejnižší (level 1) je Salátový odstřeďoválek (od 0 do 299 bodů), nejvyšší je (level 37) Rdesnový král (od 2.400.000.000 bodů).

Zelené tolary 
Ve hře je virtuální měna – Zelené tolary (zkratka Zt). Můžete za ně ve hře koupit spoustu věcí. Zelené tolary můžete získat několika způsoby:
 Prodejem rostlin zákazníkům, kteří vám chodí automaticky každý den od systému. Pořízením dekoračních předmětů můžete počet příchozích zákazníků navýšit.
 Prodejem rostlin na trhu dalším hráčům. Za prodej rostlin na trhu odvádíte poplatek 10% z celkové ceny rostlin, které na trhu prodáváte.
 Prodejem rostlin jiným hráčům na smlouvu. Za tento druh prodeje neplatíte žádný poplatek.
 Výměnou mincí za Zt přes systém. Za jednu minci získáte 300 Zt. (ale výhodnější je prodat mince na trhu)

Zahrady 
Od začátku hry máte k dispozici pouze 1 zahradu, která je ovšem z větší části zarostlá plevelem. Po odstranění plevele máte k dispozici celou zahradu, tj. 204 políček. Od levelu 8 (Lovec krtků) máte možnost si koupit za 90 000 Zt 2. zahradu. Pokud máte prémiový účet, můžete si od tohoto levelu koupit i 3. zahradu, také za 90 000 Zt. Plněním questů (úkolů) můžete získat 4. a 5. zahradu.

Speciální objekty 
Od levelu 7 (Zeleninový agent) se vám otevře rekreační zahrada. V rekreační zahradě můžete při speciálních akcích získat body.

Od levelu 8 se vám otevře bylinková zahrada. V bylinkové zahradě můžete za pěstování bylinek získat body.

Od levelu 12 (Růžový kavalír) si můžete za plnění kaktusových questů odemknout skleník. Ve skleníku můžete pěstovat 4 druhy kaktusů. Kaktusy můžete vyměnit za různé bonusy, většinou v podobě urychlení růstu nebo výnosu rostlin.

Od levelu 19 (Krokuspokus) můžete odemknout vodní zahradu. Odemknutí vodní zahrady stojí 750 000 Zt. Vodní zahrada je přibližně z poloviny zarostlá plevelem. Plněním questů ve vodní zahradě můžete postupně plevel odstranit.

Gilda (spolek) 
Od levelu 6 (Loupač brambor) si můžete založit spolek (gildu) nebo do nějaké gildy vstoupit. Založení gildy stojí mince. V gildě můžete plnit gildovní questy, za které se vám vylepšuje váš gildovní zámeček. Máte možnost pěstovat speciální rostliny na div světa. Po dokončení divu světa dostanete ocenění.

Externí odkazy 
 

Stavební simulátory
Webové hry
Videohry od Upjers
Videohry z roku 2008